«Encinas» puede hacer referencia a:

Botánica 
 Árbol Encina (Quercus ilex), o carrasca, chaparra o chaparro.
 Árbol Encina (Quercus faginea), o quejigo, roble carrasqueño, rebollo, carvallo,  roble valenciano. Todas las variaciones corresponden al mismo significado.

Divisiones administrativas 
España
 Encinas, municipio de la provincia de Segovia.
 Encinas de Abajo, municipio de la provincia de Salamanca.
 Encinas de Arriba, municipio de la provincia de Salamanca.
 Encinas de Esgueva, municipio de la provincia de Valladolid.
 Encinas Reales, municipio de la provincia de Córdoba.